

Sigle 
 NISA – acronimo di National Independent Soccer Association, lega calcistica professionistica statunitense

Geografia 
 Nisa – monte della mitologia greca
 Nisa – ninfa della mitologia greca
 Nisa – antica capitale dell'Impero partico, nell'attuale Turkmenistan
 Nisa – antica città della Caria
 Nisa – antica città della Licia
 Nisa – comune del Portogallo

Persone 
Nisa – pseudonimo di Nicola Salerno, paroliere italiano

Pagine correlate 
 Nysa (disambigua)
 Nissa